Pentti Holappa (1927-2017), écrivain et poète finlandais :
 Sami Holappa (1989-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
Patronyme finnois